Eyking est un nom propre néerlandais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Mark Eyking (1960-), homme politique canadien ;
 Pam Eyking (1962-), femme politique canadienne, épouse de Mark Eyking.

Patronyme néerlandais